Biblioteca d'Història de la Família (del seu nom en anglès Family History Library), biblioteca especialitzada en genealogia amb seu a Salt Lake City (Estats Units)
 Múscul flexor llarg del dit gros del peu (de l'acrònim en llatí de Flexor Hallucis Longus), múscul de la cama humana